Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2001./02. su treći put zaredom bili nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Drugi rang prvenstva

Amatersko prvenstvo Hrvatske 
Igrano od 16. do 19. lipnja 2002. u Rovinju.

Poveznice

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002-2003., Zagreb, 2003., ISSN 1330-2523

2001-02
j-p